{{Административная единица
| Цвет1 = 
| Русское название = Вязниковский район
| Страна = 
| lat_dir = 
| lat_deg = 
| lat_min = 
| lat_sec = 
| lon_dir = 
| lon_deg = 
| lon_min = 
| lon_sec = 
| region = 
| type = 
| уровень = 
| CoordScale = 
| Статус = район / муниципальный район
| Входит в = Владимирскую область
| Включает = 
| Столица = город Вязники
| Образование = 1929
| Упразднение = 
| Глава = Зинин Игорь Владимирович<ref name="Администрация Вязниковского района"> на сайте vjazniki.avo.ru</ref>
| Название главы = Глава администрации
| Глава2 = Лопухов Владимир Васильевич
| Название главы2 = Глава муниципального образования
| ВВП = 
| Год ВВП = 
| Место по ВВП = 
| ВВП на душу населения = 
| Место по ВВП на душу населения = 
| Языки = 
| Население = 
| Год переписи = 
| Процент от населения = 
| Место по населению = 6
| Плотность = 
| Место по плотности = 10
| Национальный состав = 
| Конфессиональный состав = 
| Площадь = 2236,34
| Процент от площади = 
| Место по площади = 4
| Максимальная высота = 
| Средняя высота = 
| Минимальная высота = 
| Карта = Location of Vyaznikovsky District (Vladimir Oblast).svg
| Размер карты = 
| Карта административной единицы = Vyaznikovsky rayon.png
| Размер карты ае = 
| Часовой пояс = 
| Аббревиатура = 
| ISO = 
| FIPS = 
| Телефонный код = 49233
| Почтовые индексы = 601440
| Интернет-домен = 
| Сайт =
| Примечания = 
| Вид идентификатора = ОКАТО
| Цифровой идентификатор = 
}}

Вязнико́вский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) во Владимирской области России.

Административный центр — город Вязники.

 География 
Площадь 2 251,5 км² (4-е место среди районов). Район граничит с Ковровским, Селивановским, Муромским и Гороховецким районами Владимирской области, а также с Пестяковским и Южским районами Ивановской области. Расположен в пределах Волжско-Окского междуречья, с многочисленными озёрами ледникового и пойменного происхождения. Наиболее крупные среди них — Кщара (Кшара), Санхар (Санхр), Великое. Преобладающим типом почв являются дерново-, слабо-, и среднеподзолистые различного механического состава. Почти 50 % площади покрыто лесом, основные лесообразующие породы — сосна, ель, берёза, осина, дуб, ольха. Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями легкосплавных глин, песка, гипса, карбонатных пород.

Основные реки — Клязьма, Лух, Суворощь.

 Природные ресурсы 
Флора района насчитывает 874 вида сосудистых растений.

 История 
 Район образован 10 апреля 1929 года в составе Владимирского округа Ивановской Промышленной области из части территорий Вязниковского уезда Владимирской губернии.
 25 января 1935 года из состава района выделен Никологорский район.
 На 1 января 1940 года в состав района входило 16 сельсоветов: Барско-Татаровский, Вязниковский, Денисовский, Илевниковский, Козловский, Лосевский, Лужковский, Лукновский, Мало-Удольский, Мстерский, Осинковский, Паустовский, Перовский, Песковский, Сарыевский, Станковский.
 С 14 августа 1944 года Вязниковский район в составе Владимирской области.
  27 апреля 1947 года посёлок Лукново отнесен к категории рабочих поселков.
 В 1950 году образован рабочий посёлок Октябрьский, ликвидирован Лосевский сельсовет. 
 В 1954 году Вязниковский и Песковский сельсоветы объединены в Федурниковский сельсовет, Лужковский сельсовет вошёл в состав Мало-Удольского сельсовета.
 В 1958 году упразднены Лукновский и Илевниковский сельсоветы.
 В 1959 году после ликвидации Фоминского района в состав Вязниковского район передан Гришинский сельсовет, упразднён Раменский сельсовет.
  1 февраля 1963 года был образован Вязниковский сельский район с центром в городе Вязники в составе 26 сельсоветов: 12 сельсоветов Вязниковского района (Барско-Татаровский, Гришинский, Денисовский, Козловский, Коурковский, Мало-Удольский, Осинковский, Паустовский, Перовский, Сарыевский, Станковский, Федурниковский); 7 сельсоветов Гороховецкого района и 7 сельсоветов Никологорского района.
 12 января 1965 года Вязниковский сельский район был преобразован в Вязниковский район в составе рабочих посёлков Никологоры, Мстёра, Лукново, Стёпанцево и 17 сельских советов (Барско-Татаровский, Больше-Высоковский, Буторлинский, Галкинский, Илевниковский, Козловский, Коурковский, Малоудольский, Октябрьский, Осинковский, Паустовский, Сарыевский, Сергиево-Горский, Станковский, Степанцевский, Шатневский, Эдонский), 10 сельсоветов перешли в состав Гороховецкого района.
 В 1967-68 годах рабочие посёлки Октябрьский и Нововязники переданы из подчинения городского совета Вязников в состав Вязниковского района.
 В 1983 году образован Вязовский сельсовет с центром в посёлке Мстёра.
 В 1986 году Коурковский сельсовет переименован в Чудиновский с центром в деревне Чудиново.
 В соответствии с Законами Владимирской области от 10 октября 2001 года № 81-ОЗ и от 24 октября 2001 года № 91-ОЗ город Вязники и Вязниковский район были объединены в одно муниципальное образование — округ Вязники.
 В соответствии с Законом Владимирской области от 10 декабря 2001 года № 130-ОЗ как административно-территориальная единица области Вязниковский район сохранил свой статус.
 До 2002 года в состав района входили 6 посёлков городского типа (Лукново, Мстёра, Никологоры, Нововязники, Октябрьский, Стёпанцево) и 19 сельских советов (с 1998 года — сельских округов): Барско-Татаровский, Большевысоковский, Буторлинский, Галкинский, Илевниковский, Козловский, Малоудольский, Октябрьский, Осинковский, Паустовский, Приозёрный, Пролетарский, Сарыевский, Сергиево-Горский, Станковский, Степанцевский, Чудиновский, Шатневский, Эдонский.
 В 2002 году рабочие посёлки Лукново, Октябрьский, Стёпанцево преобразованы в сельские населённые пункты. Образованы сельские округа: Вязовский, Луковский, Посёлок Октябрьский, Никологорский, Нововязниковский, Стёпанцево.
 В соответствии с Законом Владимирской области от 11 ноября 2004 года № 172-ОЗ муниципальное образование округ Вязники было наделено статусом муниципального района, в составе которого были образованы три городских поселения.
 В соответствии с Законом Владимирской области от 16 мая 2005 года № 62-ОЗ, отменившим действие предыдущего закона, муниципальное образование округ Вязники'' было вторично наделено статусом муниципального района, переименовано в Вязниковский район и в его состав вошли 7 муниципальных образований (3 городских поселения и 4 сельских поселения), город Вязники вошёл в состав муниципального района как городское поселение, посёлок городского типа Нововязники вошёл в состав города Вязники как микрорайон.

Население 
Динамика численности населения района:

 Урбанизация
В городских условиях (город Вязники, пгт Никологоры и Мстёра) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 

В Вязниковский район как муниципальный район входят 7 муниципальных образований, в том числе 3 городских и 4 сельских поселения:

Населённые пункты 
В Вязниковском районе 231 населённый пункт.

Достопримечательности

Персоналии 
 Ганабин, Иван Васильевич (1922—1954) — русский советский поэт.
Алексей Иванович Фатьянов (1919-1959) - советский русский поэт, автор многих популярных в 1940—1970-х годах песен

Примечания

Ссылки 
Сайт районной администрации
 Информационный портал Вязники. Ру (www.vyazniki.ru)